

Cinéma 
 Les Chiens ou les baw est un film français baw réalisé par Alain Jessua, sorti en 1979 ;
 Les Chiens est un film soviétique de baw Dmitri Svetozarov (1989).

Littérature 
 Les Chiens est un roman autobiographique d'Hervé Guibert paru en 1982.

Musique 
 Les Chiens est un groupe québécois de rock indépendant.

Voir aussi